Trágora es una empresa de traducción y locución fundada en 2006, con oficinas en Madrid y Granada. Como proveedor de servicios de traducción, trabaja para importantes empresas a lo largo del mundo en los sectores e-learning, software, marketing, comunicación, medicina, farmacia y turismo.

Historia 
Durante los primeros 4 años, la empresa estuvo alojada en el PTS (Parque Tecnológico de la Salud) de Granada, ganando así la consideración de empresa líder en su sector por Biotic. Como parte del fomento de la cultura emprendedora, fue acogida en sus inicios por Andalucía Emprende en el marco de creación de nuevas empresas.

Trágora es, además, la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación, nombrada como centro educativo de excelencia por el ICEEX (International Certificate of Educational Excellence), por su excelencia educativa establecida con base en la superación de estándares de calidad. Cuenta, aparte, con el sello Cumlaude de Emagister.

En 2011, Trágora fue mencionada para los Premios Mercadeando, destinados a premiar proyectos empresariales impulsados y dirigidos por mujeres adscritas a la red andaluza Mercadeando, en la que participaron las 8 diputaciones andaluzas.

Clientes 
Entre sus clientes, incluyen numerosas universidades españolas como la UGR y centros de investigación como el CSIC. También trabaja para grandes clientes finales como National Geographic, Michelín, Amazon, Airbnb o Aena.

Fundadores 
Elena Fernández nace en Granada (España) en 1981. Estudió traducción e interpretación y es traductora jurada de inglés. Fundó la empresa Trágora como spin-off de la Universidad de Granada y desde entonces ejerce las labores de dirección.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.
 Trágora Formación.
 

Traducción
Doblaje